Schwarzer Fluss ist der Name von Fließgewässern:

 Schwarzer Fluss, Oberlauf der Altefeld (Fluss) bis zur Haselbach-Einmündung nahe Ilbeshausen (Grebenhain), Vogelsbergkreis, Hessen
 Schwarzer Fluss, deutscher Name der Czarna (Omulew), linker Zufluss des Omulew, Polen
 Schwarzer Fluss, Beiname der Donau
 Schwarzer Fluss (Vietnam), deutscher Name des Sông Đà, rechter Zufluss des Roten Flusses im Norden Vietnams

Siehe auch:
 Bafing
 Black River (Begriffsklärung)
 Crna Reka
 Râul Negru
 Rio Negro (Begriffsklärung)
 Rivière Noire (Begriffsklärung)
 Schwarzer Bach (Begriffsklärung)
 Der schwarze Fluß (Begriffsklärung)
 Schwarzfluß